Istra peut se référer à :

Istra, ville russe de l'oblast de Moscou.
Istra, nom croate et slovène de l'Istrie.
Istra, rivière de Russie.
Réservoir d'Istra en Russie.
Istra, planeur russe. 

Homonymie de toponyme